Her First Romance – film del 1936
Her First Romance – film del 1940 diretto da Edward Dmytryk
Her First Romance – film del 1951 diretto da Seymour Friedman